Евгения Михайловна Кравчук (; род. 23 декабря 1985 года, Тернополь) — эксперт по коммуникациям, медиаконсалтингу. Возглавляет пресс-офис партии «Слуга народа».

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Родилась в семье врачей. Окончила  Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выпускница программы FLEX (Future Leaders Exchange Program), училась в Соединенных Штатах Америки. Свободно владеет английским языком.

Кравчук работала на руководящих должностях в аналитических центрах. Партнер в «New Center Consulting».

Ранее работала в журналистике, была продюсером и сценаристкой в документальном кино (фильм Сергея Буковского «Живые»). Принимала участие в съемках документального фильма «Назови своё имя по буквам».

С 2010 по 2014 год входила в оргкомитет Одесского международного кинофестиваля. Работала в венчурном фонде «TA Venture».

Политическая деятельность 
Руководитель пресс-службы партии «УКРОП», директор по коммуникациям в штабе партии «Сильная Украина» и Сергея Тигипко на выборах в 2014 году. Помощница депутата Ирины Констанкевич на общественных началах, была помощником депутата Сергея Тигипко.

В 2015 году — кандидат в депутаты Киевсовета от партии «УКРОП».

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 112 в списке. На время выборов: временно не работает, беспартийная. Проживает в Киеве.

Заместитель председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Заместитель члена Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В декабре 2019 года она стала членом Межфракционного объединения «Гуманитарная страна», созданного по инициативе UAnimals для продвижения гуманистических ценностей и защиты животных от жестокого обращения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Института журналистики Киевского университета
Женщины-политики Украины
Помощники народных депутатов Украины VII созыва
Помощники народных депутатов Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии УКРОП
Члены партии «Слуга народа»